Россь — название географических объектов в Белоруссии:

 Россь — городской посёлок в Волковысском районе Гродненской области.
 Россь — река в Гродненской области, притока Немана.
 Россь (аэродром) — военный аэродром вблизи одноименного поселка в Волковысском районе Гродненской области.

См. также 
 Рось (значения)